Jerantut ist die Bezeichnung für:
Jerantut (Distrikt), einen Distrikt in Malaysia
Jerantut (Malaysia), eine Stadt in Malaysia